

Musica 
 Backyard Babies – gruppo rock svedese
 Billion Dollar Babies – album in studio di Alice Cooper
 Butcher Babies – gruppo heavy metal statunitense
 War Babies –  album del duo Hall & Oates, pubblicato nel 1974
 Water Babies – raccolta del jazzista statunitense Miles Davis

Altro 
 Coin Locker Babies – romanzo dello scrittore e regista giapponese Ryū Murakami pubblicato nel 1980

Pagine correlate 
 Helen's Babies
 Mixed Babies
 Muppet Babies